

Persone 
 Amedeo Zini – pilota motociclistico italiano
 Daniela Zini – sciatrice alpina italiana
 Danilo Zini – calciatore italiano
 Ettore Zini – calciatore italiano nato nel 1907
 Ettore Zini – calciatore italiano nato nel 1921
 Francesco Saverio Zini – librettista d'opera italiano
 Giorgio Zini – sciatore freestyle italiano
 Giovanni Zini – calciatore italiano
 Ivo Zini – studente italiano, vittima del terrorismo nero
 Katia Zini – pattinatrice di short track italiana
 Luigi Zini – politico italiano
 Mara Zini – pattinatrice di short track italiana
 Marisa Zini, propr. Maria Luisa Zini  – traduttrice e francesista italiana
 Rudy Zini – biatleta italiano
 Zino Zini – scrittore e filosofo italiano
 Zini, pseudonimo di Ambrosini António Cabaça Salvador – calciatore angolano

Altro 
 Stadio Giovanni Zini – impianto sportivo di Cremona